Otávio ist der Spielername folgender Personen:

 Otávio (Fußballspieler, 1994) (Otávio Henrique Passos Santos; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Otávio (Fußballspieler, 1995) (Otávio Edmilson da Silva Monteiro; * 1995), brasilianischer Fußballspieler